Ján Mucha
Ján Kozák
Ján Popluhár
Ján Kocian
Ján Chryzostom Korec
Moravský Svätý Ján
Desambiguação